Сен-Флави́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Марсийи-ле-Эйе. Округ коммуны — Ножан-сюр-Сен.

Код INSEE коммуны — 10339.

Коммуна расположена приблизительно в 115 км к юго-востоку от Парижа, в 80 км юго-западнее Шалон-ан-Шампани, в 26 км к северо-западу от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 262 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 170 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 142 были экономически активными, 28 — неактивными (показатель активности — 83,5 %, в 1999 году было 73,0 %). Из 142 активных работали 133 человека (78 мужчин и 55 женщин), безработных было 9 (3 мужчины и 6 женщин). Среди 28 неактивных 7 человек были учениками или студентами, 10 — пенсионерами, 11 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об